Darat Sawah (Seginim), een plaats in Indonesië
Darat Sawah (Kelam Tengah), een plaats in Indonesië